est une série de films néerlandais réalisés par Tom Six entre 2009 et 2015 :
 The Human Centipede, film d'horreur néerlandais (2009)
 The Human Centipede II, film d'horreur néerlandais (2011)
 The Human Centipede III, film d'horreur néerlandais (2015)

En 2016, Tom Six se met à vendre sur son site The Human Centipede : The Movie Centipede, un steelbook contenant les trois films et plusieurs scènes coupées.

Dans la culture populaire 
 En 2010, sort un film parodique pornographique The Human Sextipede.
 L'épisode 1 de la saison 15 de South Park, HumancentiPad fait référence au premier film.
 Une référence est faite au second film dans la série Jujutsu Kaisen.

Suite 
Un roman graphique a été annoncé par Tom Six, avec une sortie prévue en 2019 (avant d'être repoussée).

Tom Six, lors d'une interview pour parler de son prochain film The Onania Club, a mentionné un film intitulé The Human Caterpillar. Il annonce que le script a été bouclé mais qu'aucun producteur ne veut le produire. Le film serait un spin-off de The Human Centipede.

Série de films néerlandais